Хосе Фахардо Нельсон (; род. 18 августа 1993, Колон, Панама) — панамский футболист, нападающий клуба «Куско» и сборной Панамы.

Клубная карьера 
Фахардо начал профессиональную карьеру в клубе «Индепендьенте» из Ла-Чорреры. 31 июля 2017 года в матче против «Арабе Унидо» он дебютировал в чемпионате Панамы. 28 августа в поединке против «Санта-Хема» Хосе забил свой первый гол за «Индепендьенте». В поединках против «Тауро» и «Арабе Унидо». По итогам сезона Фахардо помог клубу выиграть чемпионат, а сам стал его лучшим бомбардиром.

В августе 2018 года Фахардо отправился в аренду на один год в клуб второго по уровню дивизиона Саудовской Аравии «Аль-Кавкаб», а в январе 2020 года — в колумбийский «Ла Экидад», но так и не смог сыграть за клуб ни в одном матче из-за пандемии COVID-19.

Карьера в сборной 
25 октября 2017 года в товарищеском матче против сборной Гренады Фахардо дебютировал за сборную Панамы.

Фахардо был включён в состав сборной Панамы на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Достижения 
Командные

 «Индепендьенте» (Ло-Чоррера)
  Чемпионат Панамы — Клаусура 2018

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата Панамы — Клаусура 2018 (13 мячей)

Примечания 

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте» Ла-Чоррера
Игроки ФК «Ла Экидад»
Игроки ФК «Куско»